Осьмак — фамилия. Известные носители:

 Осьмак, Василий Александрович (1870—1942) — украинский советский архитектор.
 Осьмак, Кирилл Иванович (1890—1960) — украинский политик, деятель ОУН.
 Осьмак, Моисей (1815—?) — казак, волостной голова, автор воспоминаний.
 Осьмак, Татьяна Яковлевна (1927—1991) — работница советского сельского хозяйства, доярка, Герой Социалистического Труда.
 Осьмак, Юлия Владиславовна (род. 1998) — украинская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.

Примечания

См. также 
 Осьмаки